Dippoldiswalde steht für:
 Dippoldiswalde, Große Kreisstadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Amt Dippoldiswalde, Verwaltungseinheit im Kurfürstentum bzw. Königreich Sachsen (bis 1856)
 Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde/Landkreis Dippoldiswalde, Verwaltungseinheit in Sachsen (1874 bis 1939/1952)
 Kreis Dippoldiswalde/Landkreis Dippoldiswalde, Verwaltungseinheit im Bezirk Dresden und danach im Freistaat Sachsen (1952 bis 1990/1994)